L'expression Grand Nord peut désigner :

Zones géographiques 
Le « Grand Nord », une expression qui désigne couramment les vastes zones faiblement peuplées de la partie la plus septentrionale de l'hémisphère nord. Elle a néanmoins deux acceptions différentes selon le continent concerné, ainsi :
en Europe francophone, l'expression désigne l'ensemble de l'hémisphère nord à faible densité humaine qui est occupé par la taïga, la toundra et les glaces de l'Arctique. Elle inclut le Nord du Canada, l'Alaska, la Sibérie, le Groenland, le Nord de la Russie européenne et le Nord de la Fennoscandie ;
au Canada, cette expression est plus réductrice, elle est en effet utilisée comme synonyme de Nord canadien et sert à désigner les  trois territoires canadiens concernés, en l'occurrence : le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Au Québec elle peut faire référence au Nord-du-Québec. 
Le Grand Nord (norte grande), une région naturelle du Chili.

Culture 
Grand Nord est un film américano-franco-italien de Nils Gaup sorti en 1996.